Arbeiterstimme steht für:
 Arbeiterstimme (Breslau), deutschsprachige polnische Zeitung
 Arbeiterstimme, Zeitung der KPD, siehe Gerhart Ziller
 Arbeiterstimme, Presseorgan der Kommunistesch Partei Lëtzebuerg
 Die Arbeiterstimme, schweizerische sozialdemokratische Tageszeitung, Vorgängerin von Volksrecht (Zeitung)
 Głos Robotniczy (dt. „Arbeiterstimme“), polnische Zeitung, siehe Karol Śliwka

Siehe auch:
 Bergische Arbeiterstimme
 Jüdische Arbeiterstimme